Кубок наций Персидского залива по футболу 2004 года — 17-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива. Турнир проходил с 10 по 24 декабря в Катаре. Впервые с 1990 года участие в турнире принимал Ирак, отстраненный от участия из-за вторжения в Кувейт в 1990 году и последующей войны в Персидском заливе.

Схема проведения 
Восемь команд были поделены на две группы. В каждой группе команды играли по однокруговой системе друг с другом. За победу присуждалось три очка, за ничью — одно. Две лучшие сборные каждой группы выходили в полуфинал турнира.

Участники 
В турнире принимало участие 8 сборных:
  — организатор
  — действующий обладатель

Стадионы 
Игры Кубка Персидского залива 2004 проходили на двух стадионах.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итог

Бомбардиры 
4 мяча:
  Имад аль-Хосни

3 мяча:

  Валид Джассим

  Бадер Мубарак

2 мяча:

  Дайдж Насер
  Талаль Юсеф
  Раззак Фархан

  Саид Али аль-Башир
  Весам Ризик

  Башар Абдулла
  Бадер аль-Мутава

1 мяч:

  Хуссейн Али
  Абдулла аль-Марзуки
  Махмуд Джалаль
  Салман Иса
  Ала Хубаил
  Хайдар Абдуламир
  Нашат Акрам
  Кусай Мунир
  Насир Гази

  Сад аш-Шаммари
  Насер Камиль
  Билаль Мухаммед
  Мухаммед Джарраг
  Мусаид Неда
  Сакр Худаир
  Фахад Масуд
  Исмаил Матар

  Фейсал Халиль
  Субаит Хатер
  Хассан аль-Гайлани
  Халифа аль-Науфли
  Абдулла Камуна
  Яссир аль-Кахтани
  Марзук аль-Отайби
  Ибрагим аш-Шахрани

1 автогол:
  Мусаид Неда (в матче с командой Бахрейна)

Интересные факты 
 Саид Али аль-Башир на 27-й минуте матча с Оманом забил 100-й мяч сборной Катара в Кубках наций Персидского залива.
 Третий раз в Кубках наций Персидского залива судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти, и все три раза в них принимала участие сборная Катара

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2004
Международные соревнования по футболу в Катаре
Декабрь 2004 года
Спорт в Катаре в 2004 году
Футбол в Азии в 2004 году